Porsche 911 — спортивный автомобиль, который выпускался Porsche AG в Штутгарте, Германия. Известная, своеобразная и прочная конструкция 911 была введена осенью 1963 года и производилась до 1989 года. Её сменила модифицированная версия Porsche 964 (внутреннее название), однако она всё ещё продавалась под индексом Porsche 911, как и современные модели.

Первое поколение

Второе поколение

Спортивные модификации 

 1964, 911 2.0 Coupe «Monte»
 1967, 911 R 2.0 Coupe
 1967, 911 S 2.0 Coupe «Rallye»
 1970, 911 S 2.2 Coupe «Rallye»
 1972, 911 S 2.5 Coupe
 1972, 911 Carrera RS 2.7
 1973, 911 Carrera RS 2.7 «Safari»
 1973, 911 Carrera RSR 3.0
 1974, 
 1976, 934 Coupe

1978, 911 SC Coupe «Safari» 
Модификация для ралли Сафари.
 Учитывая опыт 1973-1974-го годов и факт того, что ралли Сафари в те годы было чем-то промежуточным между обычным раллийным этапом ЧМ и ралли-марафоном, в Porsche решили подготовить более глубоко проработанную спецверсию, чем в 1973-м году.
 Кузов — тип-911. Кузов модернизирован как для целей быстрого передвижения по неровным дорогам так и для длинных межсервисных перегонов. Топливный бак — 120 литров. В кузове установлен каркас безопасности. Использовано заднее антикрыло в стиле Carrera RS 73, передний отбойник в стиле ралли-марафонов, дополнительный комплект фар, фара-искатель со стороны штурмана. Кузов раскрашен в цвета главного спонсора команды — Martini. В салоне установлен комплект штурманского оборудования.
 Мотор — 3.0 тип-930 форсированный. Относительно базового мощность повышена до 249 л. с. за счёт сдвига пика мощности на 800 об/мин вверх (с 6000 до 6800 об/мин). Система питания — шестидроссельный впрыск Kugelfischer. Фильтр очистки воздуха присутствует. Забор воздуха — из моторного отсека.
 Трансмиссия — стандартная пятиступенчатая КП со сближенным рядом, дифференциал ограниченного проскальзывания.
 Шасси подверглось доработке с целью увеличения ходов подвески и возможности установки более крупных колёс Dunlop 205/70-15. Общая схема подвесок сохранена, но, в отличие от машин 1973 года, использованы уникальные рычаги подвески с более длинными плечами. Тормоза стандартные.
 Как и 1973-74-х годах Porsche решила выступить в ралли заводской командой Martini Racing (в остальных этапах ЧМ участвовали частники). И как и в 1974-м, несмотря на всю серьёзность подготовки, победить не удалось — машины приехали второй и четвёртой в общем зачёте (2-ми в зачёте марок). А по окончании сезона вообще оказалось, что для итогового 4-го места в общем зачёте производителей 1978-го года результаты ралли Сафари не важны — Porsche осталась бы четвёртой и без выступления в Сафари, а до третьего места так и так было далеко.
 Построено 3 машины.

1983, 911 Carrera 4x4 Coupe 
Модификация для участия в марафонской гонке Париж-Дакар.
 Кузов — тип-911 (не 930). Кузов модернизирован под требования скоростного движения по сильно пересечённой местности: облегчён, усилен, отдельные элементы сделаны из карбона и композитных материалов, стёкла кроме лобового заменены на пластиковые, кевларовая защита днища. Общий объём топливных баков — 270 литров. В салоне — комплект снаряжения и оборудования для выживания в пустыне, в соответствии с требованиями организаторов гонки.
 Мотор — 3.2 тип-930 стандартный. Мощность — 225 л. с. Система питания — Bosch L-jetronik. Никаких серьёзных изменений нет. Забор воздуха — из моторного отсека.
 Трансмиссия — полноприводная, механическая. Коробка передач — пятиступенчатая с системой охлаждения. Впервые на модели Порше применена система полного привода: межосевой дифференциал планетарного типа на переднем конце коробки передач, карданный привод к передней оси. Межосевой дифференциал с возможностью блокировки, задний дифференциал отсутствует, передний — свободный. Наработки по системе полного привода были применены в следующей модели Порше 959 и позже были предложены для покупателей в Порше 911(964).
 Шасси переработано под увеличенный ход подвески и возможность использования полного привода. Передняя подвеска заменена на двухрычажную. Задняя — сохранена. Двойные амортизаторы на каждое колесо. Имеется возможность быстрой регулировки дорожного просвета. Рулевое управление — реечное с усилителем. Тормоза стандартные.
 Porsche дважды заявила машины на гонку: в 1983 году (сход) и в 1984 году (победа).
 Построено 2 машины.

 1984, 911 SC RS Coupe

Примечания 

911 classic